Kyurdarmir (ryska: Кюрдамир) är en distriktshuvudort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Kürdəmir Rayonu, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Kyurdarmir ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kyurdarmir är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Kyurdarmir. Kyurdarmir är det största samhället i trakten.

Trakten runt Kyurdarmir består till största delen av jordbruksmark. Runt Kyurdarmir är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kürdəmir Rayonu